Флаг Кра́това — официальный символ городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 июня 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4251.

Флаг муниципального образования городское поселение Кратово составлен на основе герба городского поселения Кратово по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого — голубая шиповидная полоса шириной 2/5 ширины полотнища, вплотную к которой прилегает изображение белого моста из герба поселения, не доходящее до вертикальных краёв полотнища; над мостом в середине зелёной части жёлтый венок из яблоневых веток с яблоками, перевитый красной лентой».

Обоснование символики 
Кратово — бывшая вотчина князей Голицыных-Прозоровских. Со времён князей Голицыных эта местность стала использоваться под дачное строительство и с тех пор остаётся популярнейшим местом загородного отдыха москвичей.

В 1910 году владелец Московско-Рязанской железной дороги Николай Карлович фон Мекк выкупил Прозоровку у Голицыных для строительства уникального города-сада (на флаге поселения символически отражено красивым яблоневым венком). Для осуществления проекта были привлечены знаменитые архитекторы и инженеры-градостроители — А. В. Щусев, А. О. Таманян, Семёнов, Иваницкий. Протекающая через посёлок речка Хрипанка была запружена, в результате образовалось красивейшее озеро с островами в окружении сосен. Над плотиной архитектором Александром Таманяном был построен красивый мраморный мост, который по сей день является украшением посёлка и участником всех местных свадебных церемоний. Стилизованное изображение моста представлено на флаге поселения.

И в настоящее время благодаря своему расположению среди вековых сосновых лесов поселение обладает совершенно уникальным для ближнего Подмосковья климатом и природной средой. На территории поселения Кратово и прилегающих посёлков расположены многочисленные санатории и дома отдыха.

Пшеничные колосья символически отражают наличие в поселении агропромышленной школы по подготовке кадров для сельского хозяйства, а шесть яблок символизируют шесть деревень и сёл, входящих в состав городского поселения Кратово.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, мужества.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания